Friedrich-Fröbel-Haus bezeichnet Ausbildungseinrichtungen für Kindergärtnerinnen, Pflerinnen und Hortnerinnen:

 Friedrich-Fröbel-Haus (Bad Liebenstein)
 Friedrich-Fröbel-Haus (Berlin)
 Friedrich-Fröbel-Haus (Schweina), 1926 gegründet